Der Totentanz er en tysk stumfilm fra 1919 af Otto Rippert.

Medvirkende 
 Karl Bernhard som Frederic Hennekemper
 Arnold Czempin som Dr. Sellin
 Fred Goebel som Harry Free
 Sascha Gura
 Richard Kirsch

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Stumfilm fra Tyskland
Tyske film fra 1919